Сезон 2006 GP2 начался в Валенсии, Испания 8 апреля 2006 года и завершился в Монце, Италия 10 сентября 2006 года. Сезон выиграл британец Льюис Хэмилтон,  бразилец Нельсиньо Пике финишировал вторым.

Изменения болида GP2 в 2006

Шасси 

Спецификация болида GP2 2006 была разработана компанией Dallara Automobili. У нового болида появилось биплановое заднее антикрыло, в то время как триплановое заднее антикрыло в 2005 использовалось только во время гонки в Монако. Передние верхние и нижние закрылки были переделаны, теперь они соединены с передней и задней подвеской.

Двигатель 

Четырёхлитровый двигатель V8 со внутренними и софтверными доработками позволил добиться большей производительности и меньшего расхода топлива.

Коробка передач 

Коробка передач 2006 года была разработана GearTek, которая имела восемь скоростей и быстрее производила переход на другую передачу.

Шины 

Шины, которые поставлял Bridgestone в сезоне 2006 года, были сликами, в отличие от псевдосликов, использованных в сезоне 2005 года. В Bridgestone использовали типы soft, medium, и hard, на каждый этап Bridgestone выбирала отдельно. Дождевые составы использовались те же что и в 2005.

Другое 
Brembo эксклюзивно для GP2 представила новые тормоза.

Болид также включает новую систему охлаждения, новый радиатор, трубу радиатора, и т.д.

Изменения в спортивном регламенте 

Единственным изменением в правилах сезона 2006 года стало награждение одним очком за быстрый круг в гонке вместо двух, как это было в 2005. Гонщики стартовавшие с пит-лейн и показавшие быстрейший круг не учитываются.

Обзор сезона 

Нельсиньо Пике начал сезон с высокой ноты, выиграв первую гонку в Валенсии, обойдя двух новичков Льюиса Хэмилтона и Адриана Вальеса. Никто из них не смог заработать очко за быстрейший круг. В воскресном спринте, Вальес был вовлечён в столкновение с Адамом Кэрроллом, который несколько раз перевернулся. Гонку выиграл Михаэль Аммермюллер у которого было многообещающее начало сезона, но на последних шести этапах он не смог заработать очки.

Джанмария Бруни и Эрнесто Висо разделили победы в Имоле, где Хэмилтон не смог победить после чёрного флага в основной гонке, а в спринте стартовал с задних рядов и очков не заработал. Он хорошо восстановил свою форму одержав обе победы на Нюрбургринге, где у Пике  был ужасный уик-энд. Он заработал поул-позицию, но попал в аварию в основной гонке. Также он не смог набрать очков в спринте.

Хэмилтон был на пути к следующей победе в основной гонке в Барселоне, но на последнем кругу гонки в него врезался его напарник Александр Према. Француз победил, а Хэмилтон пришёл вторым. Висо одержал вторую победу в сезоне в воскресном спринте. Затем Хэмилтон выиграл три гонки подряд, на единственной гонке в Монако французы Николя Лапьер и Оливье Пла получили травмы и пропустили несколько гонок. На домашней гонке в Сильверстоуне Хэмилтон одержал победы в основной гонке, а затем и в спринте, где он разом обогнал Кливио Пиччоне и Пике.

В начале сезона было несколько примечательных изменений. Джорджо Пантано вернулся в серию после пропуска нескольких этапов, а Тимо Глок перешёл из BCN в iSport между этапом в Монако и Великобритании, также впервые в серии появился российский пилот Виталий Петров. Оба были серьёзными соперниками в борьбе за победу в остальной части сезона и они разделили победы в Маньи-Куре. Глок также одержал победу в воскресном спринте в Хоккенхайме после обгона Хосе Марии Лопеса на последнем круге.

С того момента Хэмилтон имел солидный 26-очковый отрыв от Пике, но бразилец вернулся в борьбу, проведя идеально уик-энд в Венгрии, он заработал поул, две победы и два быстрых круга. Хэмилтона развернуло в квалификации и в основной гонке он стартовал с задних рядов стартового поля. Он не смог набрать очков, но заработал второе место в дождевом спринте.

Пике продолжил показывать свою форму в Турции, где он выиграл основную гонку стартуя с поула. Хэмилтон был вторым, как и в спринте, Хэмилтон быстро восстановился после раннего разворота и приехал вторым, в то время как Пике приехал пятым. Андреас Цубер стартовал с первого ряда и выиграл гонку.

Лидирование Хэмилтона было равно 10 очкам перед финальным этапом в Monza. Пике сократил лидирование до 8 взяв поул. Пантано обошёл их в основной гонке и установил быстрейший круг. Пике финишировал вторым, Хэмилтон третьим, по этому казалось что судьба титула решиться в последней гонке. Тем не менее, Пантано проигнорировал жёлтые флаги на своём быстром круге и его время не засчитали, очко в итоге перешло к Хэмилтону и решило судьбу титула. Пантано фантастически стартовал и с восьмого места до первого, до входа в первый поворот и впоследствии выиграл гонку. Хэмилтон финишировал вслед за ним, в конце концов опередив Пике на 12 очков.

Команды и пилоты

Переходы пилотов 
 Смена команды
 Джанмария Бруни: Durango → Trident Racing
 Эрнесто Висо: BCN Competicion → iSport International
 Хосе Мария Лопес: DAMS → Super Nova Racing
 Фердинандо Монфардини: Coloni Motorsport → DAMS
 Джорджо Пантано : Super Nova Racing → Petrol Ofisi FMS International
 Кливио Пиччоне: Durango → DPR Direxiv
 Файруз Фаузи: DAMS → Super Nova Racing
 Серхио Эрнандес: Campos Racing → Durango
 Нил Яни: Racing Engineering → Arden International

 Появление в GP2
 Михаэль Аммермюллер: Итальянская Формула-Рено/Еврокубок Формулы-Рено (Jenzer Motorsport) → Arden International
 Адриан Вальес: Мировая серия Рено (Pons Racing) → Campos Racing
 Хавьер Вилья: Испанская Формула-3 (Racing Engineering) → Racing Engineering
 Тристан Гомменди: Мировая серия Рено (KTR) → iSport International
 Тимо Глок: Champ Car (Rocketsports Racing) → iSport International
 Лукас Ди Грасси: Евросерия Формулы-3 (Manor Motorsport) → Durango
 Майк Конвей: Британская Формула-3 (Räikkönen Robertson Racing) → DPR Direxiv
 Франк Перера: Евросерия Формулы-3 (Prema Powerteam) → DAMS
 Виталий Петров: Международная Формула Мастер (Euronova Racing) → DPR Direxiv
 Феликс Портейро: Мировая серия Рено (Epsilon Euskadi) → Campos Racing
 Ясон Тахинчи: Британская Формула-Рено (?) → Petrol Ofisi FMS International
 Лука Филиппи: Итальянская Формула-3000 (Fisichella Motor Sport) → Petrol Ofisi FMS International
 Льюис Хэмилтон: Евросерия Формулы-3 (ASM Formule 3) → ART Grand Prix
 Андреас Цубер: Мировая серия Рено (Carlin Motorsport) → Trident Racing

 Уход из GP2
 Хуан Крус Альварес: Campos Racing → TC 2000
 Тони Виландер: Coloni Motorsport → Italian GT Championship
 Борха Гарсия: BCN Competición → Мировая серия Рено(RC Motorsport) 
 Хейкки Ковалайнен: Arden International → Формула-1 (тест-пилот Renault)
 Матиас Лауда: Coloni Motorsport → Deutsche Tourenwagen Masters (Persson Motorsport)
 Джорджо Мондини: David Price Racing → Формула-1 (тест-пилот MF1 Racing)
 Нико Росберг: ART Grand Prix → Формула-1 (Williams)
 Скотт Спид: iSport International → Формула-1 (Scuderia Toro Rosso)
 Райан Шарп: Super Nova Racing → WTCC (JAS Motorsport)

Календарь 2006

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачёт

Командный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт GP2
 Изменения в 2006
 Alle uitslagen van de GP2 klasse

Сезоны основного чемпионата GP2
GP2